Daniele Berardino (27. december 1971) er en dansk floorballspiller der har vundet 12 medaljer i DM i floorball, og er to gange kåret til årets spiller i Danmark . Han har deltaget i Elitedivisionen Øst, samt spillet for Herlev Floorball Club. Derudover har han spillet for Hvidovre Attack FC, Rødovre FC og Hafnia FC. Sammen med landsholdet har han spillet i VM 3 gange som anfører. I 2005 scorede han 104 point for Hvidovre FC.

Siden da har han fået arbejde som lærer på en idrætsskole for udviklingshæmmede.

Statistik

Grundspil

Slutspil

Reference 
http://www.floorball.org/pelaajakortti.asp?sarjaId=2&pelaaja_id=1207295669

Eksterne henvisninger 

Floorballspillere fra Danmark